Pakur (district), een district van de Indiase staat Jharkhand
 Pakur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Pakur